Pacé ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Pacé (Ille-et-Vilaine) in der Bretagne
 Pacé (Orne) in der Normandie

Pacé ist der Familienname von
 Bertrand Pacé (* 1961), französischer Segler

Siehe auch:
 Pace